Wasenstatt ist der Ortsname von
 Wasenstatt (Altenerding), abgegangener Ortsteil von Altenerding, Landkreis Erding, Bayern
 Wasenstatt (Pfaffenhofen an der Ilm), Ortsteil der Stadt Pfaffenhofen an der Ilm, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Wasenstatt (Postau), Ortsteil der Gemeinde Postau, Landkreis Landshut, Bayern